

Persone 
 Adelaide Pignatelli Del Balzo (1843-1932) – educatrice, scrittrice e filantropa italiana
 Antonia del Balzo (1461-1538) – nobile italiana
 Antonia del Balzo (1355-1374) – regina consorte del regno di Sicilia (o di Trinacria) dal 1372 al 1374
 Bianca Del Balzo (1996) – pallamanista italiana
 Carlo del Balzo (1853-1908) – scrittore, politico e letterato italiano
 Giacomo del Balzo (1354-1383) – ultimo dei sovrani titolari dell'Impero latino di Costantinopoli
 Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1401-1463) –  condottiero italiano
 Isabella del Balzo (1468-1533) – regina consorte di Federico I di Napoli 
 Liana Del Balzo (1899-1982) – attrice italiana
 Pirro del Balzo (1430-1491) – nobile italiano
 Raimondo Orsini del Balzo (1350/1355-1406) – condottiero italiano
 Sveva del Balzo (1305-1336) – nobildonna inglese

Storia di famiglia 
 Del Balzo – famiglia nobile italiana, documentata dal X secolo ed originaria di Les Baux-de-Provence in Provenza, discendente da rami cadetti della nobile casata dei Signori di Baux

Pagine correlate 
 Francesco del Balzo
 Raimondo del Balzo